Португалія — країна в Європі.
 Графство Португалія
 Королівство Португалія
 Перша Португальська Республіка
 Друга Португальська Республіка
 Португалія (словник)